I vichinghi (The Viking) – film del 1928 diretto da Roy William Neill
 Balenieri della Viking (The Viking) – film del 1931 diretto da George Melford